

Architettura 
 Alhambra – complesso palaziale andaluso a Granada
 Alhambra – teatro di Roma
 Alhambra – teatro di Parigi

Geografia 
 Alhambra – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Alhambra – città statunitense della contea di Los Angeles in California
 Alhambra – città statunitense della contea di Madison nell'Illinois
 Alhambra – città canadese dell'Alberta

Astronomia 
 3851 Alhambra – asteroide del sistema solare

Musica 
 Alhambra – album di James Senese del 1988
 Alhambra – album del gruppo The Tea Party
 Nights from the Alhambra – album di Loreena McKennitt
 Alhambra – produttore spagnolo di chitarre
 Alhambra – band jazz-rock bolognese prodotta dalla Fly Agaric! Records
 Alhambra – album degli Atlante Sonoro del 2006

Automobilismo 
 Alhambra – automobile prodotta dalla SEAT

Altro 
 Alhambra – gioco da tavolo in stile tedesco di Dirk Henn
 La profezia di Alhambra – film d'animazione del 2003